Regierung Klement Gottwald steht für folgende Regierungen der Tschechoslowakei:

 Regierung Klement Gottwald I (2. Juli 1946 – 25. Februar 1948)
 Regierung Klement Gottwald II (25. Februar 1948 – 15. Juni 1948)